Abalain (variante : Aballain) est un nom de famille, dérivé breton du nom de baptême Alain, avec le préfixe ab- marquant la filiation. Il est notamment porté par :

 Albert Abalain (Albert Corentin Hervé Abalain) (1915-1943), responsable du PCF clandestin à Brest, condamné à mort par un tribunal militaire allemand et fusillé au Mont-Valérien le  ;
 Hervé Abalain (1934-2014), professeur et linguiste breton.